Скуратова-Бельская — составная фамилия. Известные носители:
 Скуратова-Бельская, Екатерина Григорьевна — жена Дмитрия Шуйского
 Скуратова-Бельская, Мария Григорьевна (ум. 1605) — русская царица, жена Бориса Годунова